Ферк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ферк, Дэйг (род. 1995) — американский и канадский актёр датского происхождения
 Ферк, Маруша (род. 1988) — словенская горнолыжница, участница Олимпийских игр 2010 и 2014 годов.